BLV steht für:
 Badischer Leichtathletik-Verband, Regionalverband im Deutschen Leichtathletik-Verband
 Badminton Landesverband
 Bauleistungsvertrag
 Bayerische Lagerversorgung, ehemaliger deutscher Abholgroßmarkt
 Bayerischer Lehrerverein, 1951 umbenannt in Bayerischer Lehrer- und Lehrerinnenverband
 Bayerischer Leichtathletik-Verband, Regionalverband im Deutschen Leichtathletik-Verband
 Bayerischer Localbahnverein
 Flughafen Belleville (IATA-Code), Flughafen von Belleville (Illinois) in Illinois
 Bellview Airlines (ICAO-Code), nigerianische Fluggesellschaft
 Berliner Leichtathletik-Verband, Regionalverband im Deutschen Leichtathletik-Verband
 Berufsschullehrerverband Baden-Württemberg, eingetragen als Verband der Lehrerinnen und Lehrer an beruflichen Schulen in Baden-Württemberg e. V., Stuttgart
 Bibliothek des Litterarischen Vereins in Stuttgart (auch BLVS oder StLV)
 binding limit value (EU-Arbeitsplatzgrenzwert)
 Bovines Leukämie-Virus, Virus aus der Familie der Retroviren
 BLV Verlag (früher Bayerischer Landwirtschaftsverlag), deutscher Sach- und Fachbuchverlag
 Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen der Schweiz
 Bundeslaufbahnverordnung
Scott Air Force Base (IATA-Code), Stützpunkt der US-Luftwaffe in Illinois

blv steht für:
 Bolo (Sprache) (ISO-639-3-Code), bantoide Sprache in Angola
 Badischer Landesverband für Prävention und Rehabilitation

Siehe auch:

Abkürzung